Мечеть Шукурбейли (азерб. Şükürbəyli məscidi) — шиитская мечеть в Ереване

В 1827 году после взятия российскими войсками Эриванское крепости, интерьер здания мечети бы изменён и переименован в церковь «Святой Богородицы». Мечеть Шукурбейли в настоящее время функционирует как русская православная церковь.

Примечания 

Мечети Еревана
Эриванское ханство